Peba bezeichnet:

 Peba (Gattung), Insektengattung der Familie der Dickkopffalter
 Peba (Yucatán), Ort in Mexiko
 Peba (Sprache), Sprache aus der Peba-Yagua-Sprachfamilie